zur Nieden ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred zur Nieden (1868–1957), deutscher Landrat und Polizeipräsident
 Eckart zur Nieden (* 1939), deutscher Buch- und Hörspielautor
 Ernst zur Nieden (1903–1974), deutscher evangelischer Geistlicher
 Gesa zur Nieden (* 1978), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Günter zur Nieden (* 1944), deutscher Architekt und Künstler
 Ida zur Nieden (1886–1981), deutsche Opernsängerin (Alt) und Schauspielerin
 Julius zur Nieden (1837–1910), preußischer Oberbaurat, und Direktionsmitglied der Eisenbahndirektion Berlin
 Susanne zur Nieden (* 1958), deutsche Historikerin und Germanistin
 Ulrich zur Nieden (1936–2015), deutscher Sportfotograf
 Walter zur Nieden (1869–1937), preußischer Landrat
 Wilhelm zur Nieden (1878–1945), deutscher Ingenieur und Widerstandskämpfer